Mužská dvouhra China Open 2016 probíhala v první polovině října 2016. Do singlové soutěže pekingského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráčů. Čtyřnásobný obhájce titulu a světová jednička Novak Djoković se před zahájením, ve středu 28. září, odhlásil pro poranění pravého lokte.

Vítězem dvouhry se stala turnajová dvojka a druhý hráč světa Brit Andy Murray, jenž ve finále zdolal nenasazeného Grigora Dimitrova z Bulharska za 1:57 hodin po dvousetovém průběhu 6–4 a 7–6, když cestou za titulem neztratil jediný set. Dimitrov prohrál i třetí finále v sezóně, když stejně jako na pekingských dvorcích neuspěl v Istanbulu ani v Sydney.

Po utkání pak při slavnostním ceremoniálu vítězný Murray uvedl: „Byl to pro mě skvělý týden. Dnešní zápas měl vysokou úroveň, Grigor bojoval až do posledního míče a vůbec mi to neusnadnil. Jsem moc rád, že jsem zvládl všechny zápasy a dobře se rozehrál před Šanghají. Tohle je můj nejvyrovnanější rok.“ Poražený z duelu Dimitrov zhodnotil utkání takto: „Osobně si myslím, že jsem s ním nehrál dost dobře po celou dobu utkání. Možná druhý set byl v tomto trochu lepší. Pokud by pak utkání dospělo do třetího setu, nejsem si jist, zda bych mohl hrát jinak. Ale z tohoto týdne se snažím vzít to pozitivní.“

V probíhající sezóně si Murray připsal páté turnajové vítězství, které představovalo jubilejní čtyřicátý singlový titul na okruhu ATP Tour. Šampion si do žebříčku ATP připsal 500 bodů a získal finanční odměnu ve výši 663 575 amerických dolarů.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

China Open 2016